— соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 73-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Йокогама с 24 по 26 декабря 2004 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в спортивных танцах на льду. Победители отбирались на чемпионат Четырёх континентов и чемпионат мира 2005 года (за исключением серебряной медалистки Мао Асады, которая была слишком молода, чтобы выступать на этих соревнованиях).

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Japan Figure Skating Championships

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2004 год в фигурном катании
2005 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Иокогаме
Фигурное катание в сезоне 2004/2005
Декабрь 2004 года
Спорт в Японии в 2004 году